Любительский драфт НХЛ 1969 года состоялся 12 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 7-го драфта НХЛ в 10-ти раундах было выбрано 84 хоккеиста. Первым номером драфта стал Режан Уль, выбранный клубом «Монреаль Канадиенс».

Драфт 1969 года считается первым полноценным драфтом НХЛ. С отменой спонсорства молодёжных команд франшизами НХЛ, молодые хоккеисты получили возможность попасть на драфт, и в 1969 году было выбрано сразу 84 игрока. Кроме того, с этого года было разрешено выбирать на драфте европейских игроков, получивших на это предварительное согласие своих национальных федераций. Этой возможностью воспользовался «Сент-Луис Блюз», выбрав первого европейского хоккеиста – финского форварда Томми Салмелайнена.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 49;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 57,6;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 309;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 54;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 151;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 291.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1969 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1969/70

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1969 год в хоккее